Palmen bezeichnet:
 Palmengewächse

Palmen ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Palmen (* 1964), deutscher Dirigent
 Annie Palmen (1926–2000), niederländische Sängerin
 Connie Palmen (* 1955), niederländische Schriftstellerin
 Erik Palmén (1898–1985), finnischer Meteorologe
 Johan Axel Palmén (1845–1919), finnischer Zoologe
 Lars Palmén (1929–2011), finnischer Badmintonspieler
 Manfred Palmen (1945–2022), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Palm (Begriffsklärung)
 Palm Island (Begriffsklärung)
 Palme (Begriffsklärung)
 Palmin, Markenname einer Kokosfettsorte
 Palmén